Éric Jourdan peut désigner :
 Éric Jourdan (1930-2015), écrivain français ;
 Éric Jourdan (1961-), designer français.

Voir aussi